

Турнирная таблица

Первый круг

Второй круг

См. также 
 Единая лига ВТБ 2011/2012. Группа В

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2011/2012